Бергамини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Бергамини, Джанкарло (1926—2020) — итальянский фехтовальщик-рапирист, олимпийский чемпион и чемпион мира.
 Бергамини, Франческо (1815—1883) — итальянский художник бытового жанра.